Ка́лька (, ) — тонкая прозрачная бумага, применяемая при черчении, свето- и ручном копировании.

Применение 
Калька широко применялась для размножения технических чертежей и другой документации. С прозрачного оригинала, вычерченного тушью на кальке, снимались светокопии («синьки»), которые служили рабочим экземпляром документа.

До эры компьютеризированного черчения калька применялась в конструировании и строительстве для совместного «сквозного» просмотра планов этажей или чертежей разных уровней механического устройства с целью проверки на совместимость разных листов проекта, вычерченных разными исполнителями. Калька — своего рода аналог множества «слоёв» в компьютеризированном черчении. На данное время производятся толстые виды кальки, способные пройти под валиками принтера или копира, не замявшись и не застряв. Такие разновидности применяются для распечатки чертежа стандартного узла или чертежа детали, и при поиске инженерного решения через наложение на основной чертёж.

Изготовление 
Калька обычно изготавливается из сульфатной белёной целлюлозы с добавлением в некоторые её виды древесной массы, тряпичной и хлопковой полумассы без наполнителя или с небольшим его содержанием и хорошо проклеивается. Калька может также изготавливаться из уже готового пергамина. Приведём рецепт изготовления прозрачной бумаги из книги «1750 практических техно-химических рецептов» (5‑е изд., В. И. Губинский, стр. 22): «Гарвей, в Лондоне, обрабатывает бумагу олифою и, по удалению бензином излишка маслянистых частиц, промывает в хлорной ванне; затем, после высушивания, обрабатывает ещё раз перекисью водорода».

Высококачественная калька, применявшаяся для копирования чертежей тушью и для светокопирования, при изготовлении сильно увлажняется, каландрируется под высоким давлением валков и промасливается плёнкообразующими веществами. Именно высокой степенью спресованности относительно простой бумаги частично обеспечивается её прозрачность на просвет.

Основное свойство кальки — прозрачность. Существуют два способа его достижения:
 каландрирование;
 повышение степени помола целлюлозного волокна.
Второй способ более эффективный, поскольку наряду с высокой прозрачностью позволяет добиться высокой прочности, но и более дорогой. Возможно также комбинирование двух способов. Именно по этому пути пошла часть современных отечественных производителей, что и позволило получить высококачественный продукт при сохранении приемлемой цены.

Виды кальки 

 Карандашная матовая, рельефная без глянцевой стороны - представляет собой именно прозрачную некаландрированную бумагу, пригодна для черчения и копирования карандашом на обеих сторонах сейчас применяется как художественный материал для копирования или параллельного эскизирования, методом наложения и прорисовывания поверх исходника.
 Тушевая с глянцем, бумажная основа с полуглянцевым блеском одной стороны - более тонкая и ранимая, намного тоньше и механически слабее карандашной кальки, часто рвется в подмокшем виде на мокрой линии. Под тушь пригодны обе стороны, карандаш ложится только на матовую сторону - чертили тушью на глянцевой стороне, глянец как мера против провала пигмента в глубину волокон, и падения контраста линии.
 Лавсановая с глянцем пленочная, где глянцевая сторона несущая прозрачная плёночная основа (лавсан, целлулоид или винил), заметно более толстая и прочная чем оба вида бумажной, а тонкое шероховатое матовое покрытие для черчения, нанесено на саму плёнку - пригодная для черчения только одна сторона, менее абразивна для скользящего металлического инструмента чем карандашная калька.

Технические характеристики

См. также 
 Папиросная бумага

Примечания

Литература

Ссылки 

 Свойства бумаги различных типов.
 Чертежная калька. Сборник выдержек по изготовлению.
 Виды бумаги — калька — краткая справка

Бумага